Zkratka CSU, ČSÚ  může znamenat:

 Křesťansko-sociální unie Bavorska
 California State University
 Central State University
 Charles Sturt University
 Chicago State University
 Cleveland State University
 Colorado State University
 Columbus State University

ČSÚ může znamenat:

 Český statistický úřad (obvykle ovšem ČSÚ)